Леонора Семёновна Гиткина (; род. 22 июля 1929, Минск, Минский округ, Белорусская ССР, СССР) — белорусский невролог, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Республики Беларусь.

Биография 
Родилась 22 июля 1929 года в Минске. В 1947 году окончила школу, в 1953 году Минский медицинский институт (ныне Белорусский государственный медицинский университет). С 1953 по 1959 год работала младшим научным сотрудником Белорусском научно-исследовательском институте неврологии, нейрохирургии и физиотерапии. С 1959 года работала в Белорусском институте усовершенствования врачей (ныне Белорусская медицинская академия последипломного образования). В 1961 году защитила докторскую диссертацию. Занимала должность ассистента, с 1975 по 1999 год заведующая отделом медико–социальной экспертизы и реабилитации.

В 1999 году вошла в состав Межведомственной медицинской комиссии Республики Беларусь.

Научная деятельность 
Автор 250 научных работ, 11 монографий и 20 методических рекомендаций. Сфера научных интересов: сосудистая патология головного мозга, цереброваскулярным заболеваниям, медико–социальной экспертизе, инвалидности и реабилитации.

Библиография 
 Вертебробазилярные инсульты. – Мн., 1977. (совместно с Антоновым И. П.).
 Медико–трудовые обследования: Руководство для врачей. учреждений / Гиткина Л. С., Гуринович Т. А., Хомич М. М. – Минск:. Беларусь, 1981.
 Соавтор патента «Терапевтическое средство диуретического действия и нормализующего кислотно–щёлочной баланс внутриклеточной жидкости при острых вестибулярных расстройствах» Трисамин.

Награды 
 Значок «Отличнику здравоохранения» (СССР) (1968),
 Грамота Президиума Верховного Совета БССР (1979)
 Почётная грамота УКПСС (1986)
 Заслуженный врач Республики Беларусь (1999)
 Премия АМН СССР имени В. М. Бехтерева (1978, совместно с И. П. Антоновым).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Гиткина Леонора Семеновна на сайте Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Выпускники Белорусского медицинского университета
Неврологи СССР
Неврологи Белоруссии
Преподаватели Белорусской медицинской академии последипломного образования
Награждённые Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Белорусской ССР